Conan le Barbare peut faire référence à :

 Conan le Barbare, un personnage de fiction créé par Robert E. Howard dans son recueil de nouvelles Conan le Cimmérien ;
 Conan le Barbare (1982), un film de John Milius basé sur le personnage de Conan le Barbare et mettant en vedette Arnold Schwarzenegger ;
 Conan (2011), un film de Marcus Nispel également basé sur le personnage ;
 Conan le Barbare, une adaptation en bande dessinée des aventures de Conan le Barbare ;
 Conan le Barbare, une série pour la jeunesse éditée par les éditions Artima adaptant la bande dessinée originale.

Homonymie de titre